Шпонка — деталь
 Шпонка (оздоба) — оздоба